Jakub Houfek (* 20. leden 1994, Plzeň) je český profesionální hokejista.

Kluby podle sezón 
 2003/2004 HC Lasselsberger Plzeň
 2004/2005 HC Lasselsberger Plzeň
 2005/2006 HC Lasselsberger Plzeň
 2006/2007 HC Lasselsberger Plzeň
 2007/2008 HC Lasselsberger Plzeň
 2008/2009 HC Lasselsberger Plzeň
 2009/2010 HC Plzeň 1929
 2010/2011 HC Plzeň 1929
 2011/2012 HC Plzeň 1929
 2012/2013 HC Škoda Plzeň

Čeští hokejoví obránci
Vítězové české hokejové extraligy
Narození v roce 1994
Žijící lidé
Muži
Narození 20. ledna